księstwo – forma ustroju politycznego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Księstwo – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki.
 Księstwo – przysiółek wsi Cierpigórz w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz

Inne 
 Księstwo – polski film z 2011

Zobacz też 
 Księstwo (dux)